Perpetual Motion People је албум из 2015. од Езре Ферман.

Рецепција 

Према Metacritic-у, албум Perpetual Motion People има оцену 80 од 100, што значи да је албум добио „генерално позитивне оцене‟ од критичара.

Признања

Списак песама

Референце 

Албуми 2015.